Toxotes ist die griechische Bezeichnung für:

 Schützenfische
 Christian Schütz (Theologe), einen protestantischen Theologen und Schüler Melanchthons
 Toxotes, Ortsgemeinschaft und Dorf in der griechischen Gemeinde Topiros